Göttlich steht für: 

 Göttlichkeit, Divinität, besondere Eigenschaft als Unterschied zwischen Göttern und Menschen
 Gott, Göttin, Gottheit, übernatürliches Wesen oder höhere Macht

Personen: 
 Gottlieb Göttlich (1798–1857), deutscher Hermaphrodit
 Guido Göttlich (1968–2022), deutscher Punksänger, siehe Hannen Alks
 Ion Göttlich, fiktiver italienischer Radsportler 
 Karlhans Göttlich (1914–1991), deutscher Moor- und Torflagerstättenforscher
 Oke Göttlich (* 1975), deutscher Unternehmer
 Simone Göttlich (* 1978), deutsche Mathematikerin
 Udo Göttlich (* 1961), deutscher Soziologe
 Volker Göttlich (* 1955), deutscher Fußballspieler

Siehe auch:

 Das Göttliche (Hymne von Goethe)
 Göttlicher